Мирча Вода има више значења:

 Мирча Вода (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Мирча Вода (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Мирча Вода (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Мирча Вода (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Мирча Вода (Браила), општина у округу Браила у Румунији
 Општина Мирча Вода (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији